Heliconia (Colombia) – città colombiana del dipartimento di Antioquia.
Heliconia (botanica) – genere di piante della famiglia Heliconiaceae

Pagine correlate 

Helicon (disambigua)